Оджбина (, ) — село , у устья реки Кодор на побережье Чёрного моря.

Население 
В 1959 году в селе Оджбина жило 215 человек, в основном грузины. В 1989 году в селе жило 129 человек, также в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета